Ви́ктор Нау́мов:
 Наумов, Виктор Альбертович (род. 1965) — советский и белорусский футболист и тренер.
 Наумов, Виктор Фёдорович (1930—2005) — советский врач, хирург, доктор медицинских наук, Заслуженный врач Татарской АССР.